Борисоглебский драгунский полк — наименование нескольких кавалерийских воинских частей Русской императорской армии:

 Борисоглебский драгунский полк — воинская часть Русской императорской армии в 1764—1775 годах.
 Борисоглебский драгунский полк — воинская часть Русской императорской армии в 1803—1861 годах, с 1815 года — Жандармский полк.

См. также 
 Борисоглебский уланский полк — воинская часть Русской императорской армии в 1805—1851 годах, до 1812 года — Житомирский драгунский полк, до 1815 года — Житомирский уланский полк.